Вальбуэна-де-Дуэро ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Пеньяфьель. Занимает площадь 46,55 км². Население — 507 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 42 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Arte románico en la ribera del Duero

Населённые пункты Вальядолида
Муниципалитеты Вальядолида